

Persone 
 Albert H. Rausch – scrittore tedesco
 Emil Rausch – nuotatore tedesco
 Friedel Rausch – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Konstantin Rausch – calciatore tedesco

Altro 
 Traliccio di Rausch – nell'analisi strutturale, traliccio equivalente che rappresenta il modello resistente a torsione semplice di un elemento in calcestruzzo armato in fase II
 La sbornia (Rausch) – film del 1919 diretto da Ernst Lubitsch
 Rausch – album di Gas del 2018